Meža  è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Meža: fiume della Russia europea centro-settentrionale, affluente della Unža;
 Meža: fiume della Russia europea centrale, affluente della Dvina Settentrionale.